El príncipe Enrique LXIII de Reuss-Köstritz (en alemán: Heinrich LXIII. Prinz Reuß zu Köstritz; Berlín, 18 de junio de 1786 - Stonsdorf, 27 de septiembre de 1841) fue un miembro de la Casa de Reuss.

Biografía 
Después de la muerte de su hermano mayor Enrique LX (1784-1833) fue el miembro más antiguo de la rama de Köstritz de la Casa de Reuss. 

Desde 1833 hasta su muerte, fue un miembro de la Primera Cámara del Parlamento sajón. Como propietario de un señorío, había sido elegido por el rey. Entre otras, poseía fincas en Klipphausen, Spreewiese y Klix.

Matrimonios e hijos 
Se casó dos veces. El 21 de febrero de 1819 en el Castillo de Wernigerode, contrajo matrimonio con la Condesa Leonor de Stolberg-Wernigerode (1801-1827), quien era una hija del Conde Enrique de Stolberg-Wernigerode. Después de su muerte, el 11 de mayo de 1828, Enrique LXIII desposó a su hermana la Condesa Carolina de Stolberg-Wernigerode (1806-1896).

Enrique LXIII tuvo los siguientes hijos:

De su primer matrimonio:
 Joanna, llamada Jenny (1820-1878), casada en 1843 con el príncipe Fernando de Schoenaich-Carolath.
 Enrique IV, Príncipe de Reuss-Köstritz (1821-1894), heredó en 1878 el título de Príncipe de su primo Enrique LXIX de Reuss-Köstritz. Es el padre de la zarina búlgara Leonor de Reuss-Köstritz.
 Princesa Augusta (1822-1862), casada con el Gran Duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin.
 Enrique VI, Príncipe de Reuss (1823-1823), murió a los pocos días de nacer en Wernigerode.
 Enrique VII (1825-1906), Ayudante General del emperador Guillermo I, el primer embajador alemán en Constantinopla, vivió la mayor parte de su vida en Trebschen (moderna Trzebiechów, en Polonia).
 Enrique X, Príncipe de Reuss (1827-1847), su madre Leonor murió tras el parto. 

De su segundo matrimonio:
 Enrique XII, Príncipe de Reuss (1829-1866), Señor de Stonsdorf; se casó en 1858 con la Condesa Ana de Hochberg, Baronesa de Fürstenstein.
 Enrique XIII, Príncipe de Reuss (1830-1897), Señor de Baschkow; casado en 1869 con la Condesa Ana de Hochberg, Baronesa de Fürstenstein.
 Luisa (1832-1862).
 Enrique XV, Príncipe de Reuss (1834-1869), casado en 1863 con la Condesa Luitgarde de Stolberg-Wernigerode.
 Ana (1837-1907), casada en 1863 con el Príncipe Otón de Stolberg-Wernigerode.
 Enrique XVII, Príncipe de Reuss (1839-1870), fallecido en la batalla de Mars-la-Tour.

Referencias 

 Gothaischer Hofkalender, various years of the 19th Century

Enrique 63
Nacidos en Berlín